La competizione delle Trave di Ginnastica artistica dei Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 21 al 25 ottobre 1968 all'Auditorio Nacional di Città del Messico.

Programma

Risultati

Qualificazioni

Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Trave